Seeauer ist der Familienname folgender Personen:

 Beda Seeauer (1716–1785), Hochschullehrer und Abt
 Thomas Seeauer (um 1485–1586), Wasserbauingenieur, leitender Angestellter der kaiserlichen Saline